Requiescat in pace, rust in vrede of rust zacht
 Rust Zacht (radioprogramma), radioprogramma van de VPRO
 Rust zacht (schilderij), een schilderij uit 1977 van Clara de Jong (1928-2005)